Николсон, Джон (1822—1857) — генерал, герой Великобритании Викторианской эпохи.
 Николсон, Джон (1941—2017) — пилот Формулы-1 в 1974—1975 годах. См. также 
 Николсон, Джек (имя при рождении Джон Николсон; род. 1937) — американский актёр, трёхкратный лауреат премии «Оскар».